A baskír nyelv (baskírul башҡорт теле ) a török nyelvek északnyugati ágába tartozó altáji nyelv. A 2002-es népszámlálás szerint  ember beszéli Oroszországban. A baskírt beszélők többsége Baskíriában él, de jelentős számban élnek baskírok  a Permi határterületen, a Cseljabinszki területen, az Orenburgi területen és a Szverdlovszki területen.

Baskír ábécé

További információk

Kapcsolódó szócikkek 
 Ural Batir, baskír eposz

Természetes nyelvek
Kipcsak nyelvek